Peter Lücker ist der Name folgender Personen:

* Peter Lücker (Heimatforscher) (1875–1957), deutscher Heimatforscher
 Peter Lücker (Mediziner) (1933–2022), deutscher Pharmakologe, Hochschullehrer, Dirigent und Politiker (FDP)